Allentown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Allentown Historic District (Allentown), New Jersey, ID-Nr. 82003284
 Allentown Historic District (Buffalo), New York, ID-Nr. 80002605